Toponímia:
 Pace del Mela municipi italià de la província de Messina 
 Pace (Florida), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida 
 Pace (Mississipí), població dels Estats Units a l'estat de Mississipí 
 Pacé (Ille i Vilaine), municipi francès al departament d'Ille i Vilaine (regió de Bretanya)
 Pacé (Orne), municipi francès al departament de l'Orne 
 Personatges:
 Camillo Pace (Paglieta, 1862 – Pescara, 1948), pastor protestant i educador italià 
 Charlie Pace, personatge de la sèrie de televisió Lost interpretat per l'actor Dominic Monaghan 
 José Carlos Pace (São Paulo, 1944 – Mairiporã, 1977), pilot brasiler de Fórmula 1 
 Joseph Pace (Morbegno, 1959), pintor, escultor i filòsof italià